Žebříček IIHF mužů pro rok 2009.

Lední hokej v roce 2009